Governo Morawiecki I – governo polacco in carica dal 11 dicembre 2017 al 15 novembre 2019
 Governo Morawiecki II – governo polacco in carica dal 15 novembre 2019